Ме́ріл Да́ніель Ке́ссі (;  , Джордж, ПАР) — новозеландська акторка та співачка. 1999 року деб'ютувала роллю Ебоні в телесеріалі «Плем'я». З 2 сезону проявилася як співачка. Випустила альбом «Abe Messiah», який став саундтреком до серіалу. Знімалася в телесеріалах «Одкровення», «Ксена: принцеса-воїн», «Геркулес».

Новозеландські акторки
Південноафриканські емігранти до Нової Зеландії